Il singolare del torneo di tennis Hilversum Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Philipp Kohlschreiber che ha battuto in finale Dennis van Scheppingen 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Martin Verkerk (secondo turno)
 Raemon Sluiter (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (finale)
 Daniel Elsner (secondo turno)

 John van Lottum (primo turno)
 Richard Gasquet (quarti di finale)
 Philipp Kohlschreiber (Campione)
 Jean-René Lisnard (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hilversum Challenger 2004